Wirtinger ist der Nachname folgender Person:

 Wilhelm Wirtinger (1865–1945), österreichischer Mathematiker

Wirtinger als Begriff:
 Wirtinger-Kalkül (Verallgemeinerung durch die Dolbeault-Operatoren), Kalkül aus der Funktionentheorie
 Wirtinger-Präsentierung, Verfahren in der Knotentheorie
 Poincaré-Wirtinger-Ungleichung